Lake View è il nome di molti cimiteri, incluso:

Lake View Cemetery (Cleveland) a Cleveland
Lake View Cemetery (Seattle) a Washington
Lake View Cemetery (Jamestown) a New York